Ґолеста́н ( — Golestân) — одна з 30 провінцій (останів) Ірану.

Остан розташований на півночі країни. Центр провінції — Ґорґан, інші великі міста — Ґонбад-е-Кабус (140 тис.), Бендер-Торкеман (127 тис.), Ґомішан (100 тис.), Кордкуй (68 тис.), Аліабад-е-Катул (47 тис.), Бандар-Ґаз (47 тис.), Азадшагр (39 тис.), Мінудашт (26 тис.), Раміян (12 тис.).

Остани Ірану